

Anno 
 1825 – (MDCCCXXV in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1825 a.C.

Matematica 
 1825 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1825 Klare – asteroide della fascia principale del sistema solare